

Agricoltura 
 Ripper – Ripuntatore

Cinema 
 Ripper – film del 1996 diretto da Phil Parmet
 Ripper - Lettera dall'inferno (Ripper) – film del 2001 diretto da John Eyres

Informatica 
 Ripper – nel gergo informatico colui che effettua il ripping

Musica 
 Ripper – gruppo musicale shock rock
 The Ripper – singolo dei Judas Priest del 1976, dall'album Sad Wings of Destiny

Televisione 
 Ripper – episodio della quinta stagione di Oltre i limiti
 The Ripper – episodio di Kolchak: The Night Stalker
 The Ripper - Nel cuore del terrore (The Ripper) – film per la televisione del 1997 diretto da Janet Meyers

Altro 
 Ripper – videogioco della Take Two Interactive
 Jack the Ripper – Jack lo Squartatore